Андикитира — греческий топоним. Может означать:

 Андикитира (остров) — остров.
 Андикитира (пролив) — пролив.